En grec ancien, le terme Chersonèse, , Khersonêsos, de , khersos (« le continent ») et  nêsos (« l'île »), signifie « péninsule, presqu'île ».

Antiquité

Péninsules 
Dans l'Antiquité, ce nom était utilisé par les Grecs pour désigner plusieurs péninsules :
 la Chersonèse de Thrace, aujourd'hui presqu'île de Gallipoli (Turquie) ;
 la Chersonèse chalcidique, aujourd'hui la Chalcidique en Grèce ;
 la Chersonèse taurique, aujourd'hui Crimée, où fut créé le royaume du Bosphore ;
 la Chersonèse cimbrique, aujourd'hui péninsule du Jutland (Danemark et Allemagne), nommée d'après les Cimbres, peuple qui, selon les Grecs, y vivait à l'époque ;
 la Chersonèse d'Or, mentionnée dans la Géographie de Ptolémée (90-168 ), correspondant peut-être à l'actuelle péninsule Malaise, partagée entre la Thaïlande et la Malaisie ;
 la Chersonèse de Syrie, mentionnée par Plutarque dans la Vie de Démétrius, correspondant à une presqu'île formée par l'Oronte au niveau de l'actuelle ville d'Al-Suqaylabiyya.

Cité 
La cité grecque de Chersonèse était située au sud de la Chersonèse taurique (au sein de l'actuelle Sébastopol, en bord de mer).

Aujourd'hui 
Le diocèse orthodoxe russe de Chersonèse est un diocèse orthodoxe incluant notamment la France ; son siège se trouve à Paris (cathédrale de la Sainte-Trinité).

Notes et références 

Langue grecque ancienne